Paul Gondard est un nom notamment porté par :
 Paul Gondard (1878-1954), homme politique français ;
 Paul Gondard (1884-1853), sculpteur français.